Исю (Франция) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи (департамент — Верхняя Гаронна).
 Исю (Китай) — район городского округа Аньцин провинции Аньхой (Китай)